Pinkerton – album del gruppo rock statunitense dei Weezer
 Pinkerton – personaggio dell'opera lirica Madama Butterfly
 Allan Pinkerton – poliziotto, investigatore ed agente segreto statunitense, creatore della Pinkerton National Detective Agency
 Pinkerton National Detective Agency – agenzia investigativa privata statunitense